Dousa oder Douša ist der Familienname  folgender Personen:

 Eduard Douša (* 1951), tschechischer Komponist
 Janus Dousa (1545–1604), Bibliothekar an der Universitätsbibliothek Leiden, siehe Jan van der Does
 Janus Dousa Filius, von 1593 bis 1596 Bibliothekar an der Universitätsbibliothek Leiden
 Karel Douša (1876–1944), tschechischer Komponist, Organist und Chorleiter

Siehe auch:
 Van der Does
 Pieter van der Does
 Dusa
 Dușa
 Dausa